

Carriera

Club
Cresciuto nel , nel 2015 si trasferisce alla Miami Soccer Academy, con cui resta fino al 2018. Il 15 marzo viene tesserato dai .

Nazionale
Con la nazionale Under-20 cubana ha partecipato al campionato nordamericano di Giamaica 2015, segnando due reti nella partita vinta contro il Canada.

Note

Collegamenti esterni